Jacques-Émile Lafon (1817-1886) – pittore francese
 Philip Lafon (1961) – wrestler canadese